Смоленское — название населённых пунктов в России:

 Смоленское — село в Смоленском районе Алтайского края.
 Смоленское — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Смоленское — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Смоленское — село в Переславском районе Ярославской области.
 Смоленское — посёлок в Ярославле.

См. также 
 Смоленское водохранилище
 Смоленское воеводство
 Смоленское кладбище
 Смоленское княжество
 Смоленское кольцо
 Смоленское направление Московской железной дороги
 Смоленское Поозёрье
 Смоленское православное кладбище
 Сельское поселение «Смоленское»
 Смоленское муниципальное образование
 Смоленское сельское поселение
 Смоленское сражение
 Смоленская
 Смоленский
 Смоленка